Szerelmes levél 1985-ben bemutatott japán film, rendezte: Kumashiro Tatsumi
 A szerelmes levél 1995-ben bemutatott japán romantikus film, rendezte: Shunji Iwai
 A szerelmes levél 1999-ben bemutatott amerikai film, rendezte: Peter Ho-Sun Chan
 Szerelmes levelek 1945-ben bemutatott amerikai film, rendezte: William Dieterle
 Szerelmes levelek 1999-ben bemutatott amerikai tévéfilm, rendezte: Stanley Donen
 Szerelmeslevelek 1940-ben bemutatott svájci film, rendezte: Leopold Lindtberg